Кан Ха Ныль (; род. 21 февраля 1990) — южнокорейский актёр.

Биография 
Кан Ха Ныль родился в Пусане, Республика Корея, с 2008 года обучается в Университете Чунан. Актёр официально сменил фамилию с Ким на Кан, поскольку не желал возникновения путаницы с актрисой Ким Ха Ныль. Его дебют в киноиндустрии состоялся в 2007 году в телесериале «My Mom! Super Mom!». С 2006 года он начал играть в театральных постановках и мюзиклах Black Mary Poppins (2012),. После первых ролей в телесериалах Кан Ха Ныль снялся в двух фильмах — Ты — мой питомец и . В последнее время он в основном снимался в телесериалах, таких, как  (2012),  (2013), Наследники (2013). В 2014 году Кан Ха Ныль снялся в фильме ужасов  и телесериале Неудавшаяся жизнь, созданном по мотивам  манхвы-бестселлера автора .

Фильмография

Кино

Телевидение

Театр

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии «Пэксан» за лучшую мужскую роль (телевидение)